

Toponymes 

 Samos, une île de Grèce ;
 nome de Samos, un ancien nome (préfecture) de Grèce ;
 Samos, une ancienne subdivision de l'Empire byzantin ;
 Samos, une ville de Galice (Espagne) ;
 Samoš, une localité de Serbie.

Autres 
Samos peut aussi désigner :
  ou , deux rois de Commagène ;
 Samos, une famille de satellites de reconnaissance optique américains.

Voir également 
 Nissos Samos, un ferry de la compagnie grecque Hellenic Seaways
 Muscat de Samos, un vin doux grec
 Samos-F, une famille de satellites d'écoute électronique américains
 Nissos Samos, un ferry de la compagnie grecque Hellenic Seaways